Прва Београдска лига у сезони 1984/85. бројала је 16 клубова. Виши степен такмичења је Београдска зона а нижа Друга Београдска лига.	
	
Две првопласиране екипе у сезони 1984/85. од јесени такмичиће се у Београдској зони:	
 ОФК Младеновац као првопласирани тим и 
 Братство из Крњаче (Београд) као другопласирана екипа.
Из лиге испадају у Другу Београдску лигу као најлошије пласирани тимови :	
 „21. Мај” из Раковице и 
 Омладинац из Београда
 
У Прву Београдску лигу за сезону 1985/86. годину из Друге Београдске лиге пласирали су се екипе: ОФК Уровци,
 Бежанија,
 Минел из Рипња и
 Авала из Белог Потока

 Клубови и локација тимова Прве Београдске лиге

{| cellpadding="10" cellspacing="1" style="width:133%; background-color: fff; border: 1px solid lightgreen; vertical-align: top; -moz-border-radius: 8px; -webkit-border-radius: 8px; border-radius: 8px; background-repeat:no-repeat; background-position:-25px -15px;" class="globegris"|
|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|1. Омладинац  Beograd

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|2.ПалилулацКрњача 
	

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|3. Младост Барошевац

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|4. БСК Борча

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|5. ЈугопетролБеоград

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|6. ОФК Бождаревац

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|7. Минел Трафо Рипањ

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|8. ТЕК Велики Црљени	
	
|---
|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;" |9. „21. Мај” Раковица

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|10. Братство Крњача

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|11. Турбина Вреоци 
 

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|12. Сремчица

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|13. Борац Остружница 

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|14. „25 Мај”Ковилово 

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|15. ОФК Младеновац

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|16. Винча Винча
	

|}

 Резултати по колима 

 Резултати и статистика 

{| cellspacing="0" cellpadding="3" style="background-color: #f9f9f9; font-size: 95%; text-align: center" class="wikitable"	
!align="left"| !! style="text-align: left" | Екипа домаћина!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	
|- 	
!1|| style="text-align: left" |  Омладинац, Београд	
|style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #FFE4E1;" |0:3 ||style="background: #FFFACD;"|2:2 ||style="background: #C0FFC0;"|2:1 ||style="background: #FFFACD;"|1:1 ||style="background: #FFFACD;"|0:0 ||style="background: #FFFACD;"|2:2 ||style="background: #C0FFC0;"|2:1 ||style="background: #FFE4E1;"|0:8 ||style="background: #FFE4E1;" |1:2 ||style="background: #FFE4E1;"|1:3 ||style="background: #FFE4E1;"|0:7 ||style="background: #FFE4E1;"|1:9 ||style="background: #FFE4E1;"|1:3||style="background: #FFE4E1;" |0:6 ||style="background: #FFE4E1;" |0:2  	
|- !  style="background: #f9f9f9;"	
	
!2|| style="text-align: left" |  Палилулац, Крњача	
| style="background: #C0FFC0;" |7:2 ||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #C0FFC0;" |3:0 ||style="background: #FFFACD;" |2:2 ||style="background: #C0FFC0;" |1:0 ||style="background: #C0FFC0;" |2:1 ||style="background: #C0FFC0;" |7:1 || style="background: #C0FFC0;" |5:2 ||style="background: #C0FFC0;" |2:0 ||style="background: #FFFACD;" |3:3 ||style="background: #FFE4E1;" |1:2 ||style="background: #C0FFC0;" |3:1 || style="background: #C0FFC0;" |3:0 ||style="background: #C0FFC0;" |5:3||style="background: #FFE4E1;" |1:2 ||style="background: #C0FFC0;" |5:1  	
|-	
	
!3|| style="text-align: left" |  Младост, Барошевац	
|style="background: #C0FFC0;" |2:0 ||style="background: #C0FFC0;" |4:1 ||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #FFE4E1;" |1:2 ||style="background: #C0FFC0;" |5:2 ||style="background: #FFFACD;" |1:1 ||style="background: #FFFACD;" |0:0 ||style="background: #C0FFC0;" |3:0 ||style="background: #C0FFC0;" |4:0 ||style="background: #C0FFC0;" |3:2 ||style="background: #C0FFC0;" |1:0 ||style="background: #C0FFC0;" |1:0 ||style="background: #C0FFC0;" |2:1 ||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #C0FFC0;" |3:2 ||style="background: #C0FFC0;" |2:0 	
|-! style="background:#F0F0F0;"	
	
!4|| style="text-align: left" |  БСК, Борча	
|style="background: #C0FFC0;" |4:2 ||style="background: #C0FFC0;" |2:0 ||style="background: #C0FFC0;" |2:1 ||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #C0FFC0;" |3:2 ||style="background: #FFE4E1;" |1:2 ||style="background: #FFFACD;" |0:0 ||style="background: #C0FFC0;" |2:0 ||style="background: #FFFACD;" |1:1 ||style="background: #FFFACD;" |1:1 ||style="background: #C0FFC0;" |1:0  ||style="background: #C0FFC0;" |1:0 ||style="background: #FFFACD;" |2:2 ||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #C0FFC0;" |1:0 ||style="background: #C0FFC0;" |2:1	
|-	
	
!5|| style="text-align: left" |  Југопетрол, Београд	
|style="background: #FFFACD;" |3:3 ||style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #C0FFC0;" |2:1 ||style="background: #C0FFC0;" |2:0 ||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #C0FFC0;" |1:0 ||style="background: #FFE4E1;" |0:2 ||style="background: #FFE4E1;" |1:2 ||style="background: #FFFACD;" |1:1 ||style="background: #FFFACD;" |2:2 ||style="background: #FFFACD;" |1:1  ||style="background: #FFE4E1;" |0:2 ||style="background: #C0FFC0;" |1:0 ||style="background: #FFE4E1;" |2:4||style="background: #FFFACD;" |1:1 ||style="background: #C0FFC0;" |2:1 	
|-! style="background:#F0F0F0;"	
	
!6|| style="text-align: left" |  ОФК Бождаревац	
|style="background: #C0FFC0;" |6:1 ||style="background: #C0FFC0;" |4:2 ||style="background: #FFFACD;" |1:1 ||style="background: #C0FFC0;" |2:1 ||style="background: #FFE4E1;" |0:1 ||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #FFFACD;" |1:1 ||style="background: #C0FFC0;" |3:0 ||style="background: #C0FFC0;" |3:2 ||style="background: #FFFACD;" |0:0 ||style="background: #C0FFC0;" |4:0  ||style="background: #C0FFC0;" |1:0 ||style="background: #FFE4E1;" |0:1 ||style="background: #C0FFC0;" |4:2||style="background: #FFFACD;" |5:5 ||style="background: #C0FFC0;" |2:0 	
|-	
	
!7|| style="text-align: left" |  Минел Трафо, Рипањ	
|style="background: #C0FFC0;" |1:0 ||style="background: #FFFACD;" |2:2 ||style="background: #FFE4E1;" |0:2 ||style="background: #C0FFC0;"|3:0 ||style="background: #C0FFC0;" |1:0 ||style="background: #FFE4E1;" |0:1 ||style="background: #dcdbd6;"  |XXX||style="background: #C0FFC0;" |1:0 ||style="background: #C0FFC0;" |1:0 ||style="background: #C0FFC0;" |4:1 ||style="background: #C0FFC0;" |3:0 ||style="background: #FFFACD;" |1:1 ||style="background: #FFFACD;" |0:0 ||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #FFFACD;" |0:0 ||style="background: #C0FFC0;" |3:0 	
|-! style="background:#F0F0F0;"	
	
!8|| style="text-align: left" |  ТЕК, Велики Црљени	
|style="background: #C0FFC0;" |6:0 ||style="background: #FFFACD;" |0:0  ||style="background: #C0FFC0;" |3:0 ||style="background: #FFFACD;" |0:0 ||style="background: #FFE4E1;" |0:1 ||style="background: #C0FFC0;" |3:1 ||style="background: #FFFACD;" |1:1 ||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #FFE4E1;" |1:2 ||style="background: #C0FFC0;" |1:0 ||style="background: #FFE4E1;" |0:4 ||style="background: #FFE4E1;" |0:2 ||style="background: #C0FFC0;" |1:0 ||style="background: #C0FFC0;" |8:0||style="background: #FFE4E1;" |1:2 ||style="background: #C0FFC0;" |2:0 	
|-	
	
!9|| style="text-align: left" |  „21. Мај”, Раковица	
|style="background: #C0FFC0;" |4:0 ||style="background: #FFE4E1;" |1:2||style="background: #C0FFC0;" |2:1 ||style="background: #C0FFC0;" |3:1 ||style="background: #FFFACD;" |1:1 ||style="background: #FFE4E1;" |0:3 ||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #FFE4E1;" |1:2 ||style="background: #dcdbd6;"  |XXX||style="background: #FFE4E1;" |0:1 ||style="background: #FFFACD;" |3:3 ||style="background: #C0FFC0;" |3:0 ||style="background: #C0FFC0;" |2:0 ||style="background: #FFE4E1;" |2:3||style="background: #FFE4E1;" |1:4 ||style="background: #FFFACD;" |1:1 	
|-! style="background:#F0F0F0;" 	
	
!10|| style="text-align: left" |  Братство, Крњача	
|style="background: #C0FFC0;" |9:0 ||style="background: #C0FFC0;" |1:0 ||style="background: #C0FFC0;" |2:1 ||style="background: #FFFACD;" |0:0 ||style="background: #FFFACD;" |0:0 ||style="background: #C0FFC0;" |1:0 ||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #C0FFC0;" |4:0 ||style="background: #C0FFC0;" |6:0 ||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #FFFACD;" |1:1 ||style="background: #C0FFC0;" |2:0 ||style="background: #C0FFC0;" |3:0 ||style="background: #FFFACD;" |2:2||style="background: #C0FFC0;" |2:1 ||style="background: #FFFACD;" |0:0  	
|-! 	
	
!11|| style="text-align: left" |  Турбина, Вреоци 	
|style="background: #C0FFC0;" |5:1 ||style="background: #C0FFC0;" |3:1 ||style="background: #FFE4E1;" |1:2 ||style="background: #FFFACD;" |0:0 ||style="background: #C0FFC0;" |2:0 ||style="background: #FFFACD;" |2:2 ||style="background: #FFFACD;" |0:0 ||style="background: #FFE4E1;" |0:1 ||style="background: #FFFACD;" |1:1 ||style="background: #C0FFC0;" |2:1 ||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #FFFACD;" |1:1 ||style="background: #C0FFC0;" |3:0 ||style="background: #C0FFC0;" |5:1||style="background: #FFE4E1;" |1:3 ||style="background: #FFE4E1;" |0:1  	
|-! style="background:#F0F0F0;"	
	
!12|| style="text-align: left" |  Сремчица	
| style="background: #FFFACD;" |0:0 || style="background: #C0FFC0;" |2:1 ||style="background: #C0FFC0;" |1:0 ||style="background: #FFFACD;" |2:2 ||style="background: #FFFACD;" |0:0 ||style="background: #C0FFC0;" |3:0 ||style="background: #FFFACD;" |1:1 ||style="background: #C0FFC0;" |2:0 || style="background: #C0FFC0;" |2:1 ||style="background: #FFFACD;" |0:0 ||style="background: #C0FFC0;" |3:0 ||style="background: #dcdbd6;" |XXX ||style="background: #FFFACD;" |1:1 ||style="background: #C0FFC0;" |3:2||style="background: #FFE4E1;" |0:1 ||style="background: #FFE4E1;" |2:3 	
|-! style="background:#F0F0F0;"	
	
!13|| style="text-align: left" |  Борац, Остружница 	
| style="background: #FFFACD;" |1:1 || style="background: #C0FFC0;" |3:2 ||style="background: #C0FFC0;" |3:0 ||style="background: #C0FFC0;" |2:1 ||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #FFFACD;" |0:0 ||style="background: #C0FFC0;" |1:0 ||style="background: #FFE4E1;" |1:2 || style="background: #C0FFC0;" |2:1 ||style="background: #FFE4E1;" |1:2 ||style="background: #FFE4E1;"|0:1 ||style="background: #C0FFC0;"|3:1 ||style="background: #dcdbd6;" |XXX ||style="background: #FFE4E1;"|3:4||style="background: #C0FFC0;" |2:0 ||style="background: #FFFACD;" |0:0 	
|-! style="background:#F0F0F0;"	
	
!14|| style="text-align: left" |  „25 Мај”, Ковилово 	
| style="background: #C0FFC0;" |3:0 || style="background: #FFFACD;" |2:2 ||style="background: #C0FFC0;" |1:0 ||style="background: #C0FFC0;" |1:0 ||style="background: #FFFACD;" |0:0 ||style="background: #FFFACD;" |4:4 ||style="background: #FFE4E1;" |1:4 ||style="background: #FFFACD;" |1:1 ||style="background: #C0FFC0;" |1:0 ||style="background: #FFE4E1;" |1:4 ||style="background: #C0FFC0;" |2:0  ||style="background: #C0FFC0;" |1:0 ||style="background: #FFFACD;" |2:2 ||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #FFE4E1;" |0:3||style="background: #C0FFC0;" |1:0
|-! style="background:#F0F0F0;"
 
!15|| style="text-align: left" |  ОФК Младеновац	
| style="background: #C0FFC0;" |2:0 || style="background: #C0FFC0;" |4:0 ||style="background: #C0FFC0;" |2:0 ||style="background: #C0FFC0;" |1:0 ||style="background: #C0FFC0;" |2:0 ||style="background: #C0FFC0;" |2:0 ||style="background: #C0FFC0;" |2:0 ||style="background: #C0FFC0;" |1:0 ||style="background: #C0FFC0;" |2:1 ||style="background: #FFFACD;" |1:1 ||style="background: #C0FFC0;" |2:0  ||style="background: #C0FFC0;" |2:1 ||style="background: #C0FFC0;" |3:0 ||style="background: #C0FFC0;" |4:1 ||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #C0FFC0;" |4:0
|-! style="background:#F0F0F0;"	
 
!16|| style="text-align: left" |  Винча	
| style="background: #C0FFC0;" |1:0 || style="background: #C0FFC0;" |3:1 ||style="background: #C0FFC0;" |3:2 ||style="background: #C0FFC0;" |2:1 ||style="background: #FFE4E1;" |0:2 ||style="background: #C0FFC0;" |1:0 ||style="background: #FFFACD;" |1:1 ||style="background: #C0FFC0;" |2:1 ||style="background: #FFE4E1;" |1:2 ||style="background: #FFE4E1;" |0:3 ||style="background: #FFFACD;" |2:2 ||style="background: #FFFACD;" |2:2 ||style="background: #C0FFC0;" |2:0 ||style="background: #FFFACD;" |2:2 ||style="background: #C0FFC0;" |2:1 ||style="background: #dcdbd6;" |XXX	
|}	
{| class="wikitable" style="text-align:left" style="background: #dcdbd6;" 	
|| ||  ||  	
|}

 Позиције на табели по колима 	
		
		

 Табела 

|width"50"| 
|valign="top"|

|width"50"| 
|valign="top"|	

|}

 За сезону 1985/86.
 ОФК Младеновац као првопласирани тим Прве Београдске лиге преселио се у Београдску зону.
 Братство из Крњаче као другопласирана екипа прешла је 	у Београдску зону.У Прву Београдску лигу из Друге Београдске лиге прешли су:''

{|  class="wikitable"  style="text-align:center"
|-  bgcolor=#C0FFC0
|  || align=left |  ОФК Уровци
|  || align=left |  Бежанија
|-  bgcolor=#C0FFC0
|  || align=left |  Минел из Рипња
|  || align=left |  Авала из Белог Потока
|}
 За сезону 1985/86. у Другу Београдску лигу као најлошије пласирани тимови прешли су:
 „21. Мај”, Раковица и 
 Омладинац, Београд

Референце

Спољашње везе

 Фудбалски савез Београда - званични сајт	
 Списак фудбалских клубова у Србији	

Врати се на врх

Фудбалске лиге у Србији
Прва Београдска лига у фудбалу
Сезона 1984/85. у југословенском фудбалу